Pams ist der Familienname von:
 Jules Pams (1852–1930), französischer Jurist und Politiker

Sonstiges:
 Mount Pams, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Hôtel Pams in Perpignan